Хумилья:

 Хумилья — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мурсия в составе автономного сообщества Мурсия.
 Хумилья — не существующий в настоящее время испанский футбольный клуб из одноимённого города.